Alexandre Vincens (1725-1794), homme d'affaires français
 Auguste Vincens (1779-1836),  assureur maritime et compositeur français de musique sacrée
 Charles Vincens (1833-1916), assureur maritime, critique musical et économiste français
 Jean-César Vincens-Plauchut (1755-1801), homme politique français
 Jacques Vincens-Saint-Laurent (1758-1825), homme politique et militaire français